Эмилия Демант Хатт (; 21 января 1873 — 4 декабря 1958) — датская художница, писательница, этнограф и фольклорист. Областью её интересов и исследований служила культура и образ жизни народа саамов.

Ранняя биография 
Эмили Демант Хансен родилась в 1873 году в семье торговца из Сельде, расположенного на берегу Лим-фьорд в северной Ютландии, Дания. С 14 до 17 лет она имела романтические отношения с композитором Карлом Нильсеном, с которым она познакомилась в 1887 году в Сельде. Ожидая помолвки, Нильсен столкнулся с психологическим кризисом в их отношениях. В то время он жил в Копенгагене у дяди и тёти Эмилии, которая после их расставания продолжала хранить у себя несколько оригинальных ранних музыкальных рукописей Нильсена.

С 1898 по 1906 год она изучала живопись и рисунок в Копенгагене рисованию и живописи в художественной школе Эмилии Мунт и Марии Луплау при Датской королевской академии изящных искусств.

Будучи студенткой художественного факультета, она сменила свою фамилию на Демант. В 1904 году она вместе со своей сестрой отправилась на поезде в северную Скандинавию. Там, на одном из поездов, перевозящих железную руду в шведской Лапландии, они познакомились с саамским охотником на волков Юханом Тури (1854—1936). Эта встреча произвела неизгладимое впечатление на Демант, который очень заинтересовалась саамской культурой и их образом жизни. Через переводчика Тури рассказал Демант, что хочет написать книгу о лапландцах, а Демант ответила ему на это, что всегда хотела быть кочевником. Следующие несколько лет Демант провела, изучая северносаамский язык в Копенгагенском университете под началом лингвиста Вильгельма Томсена, продолжая при этом изучать живопись.

Творческая карьера 
В 1907 году Эмилия вернулась в северную Скандинавию и жила там в саамской сииде в шведских горах за пределами Кируны вместе с Сари и Аслаком Тури, братом Юхана Тури. Она мигрировала вместе с ними и другими саамами зимой и весной 1907 и 1908 годов в Юккасъярви и из Каресуандо в Тромсдален, где провела лето 1908 года. Хотя она не была подготовлена как этнограф, она вела дневник, фотографировала, рисовала то, что видела. Хотя мужчины-антропологи уже бывали здесь раньше, Демант была первой женщиной, жившей так близко с саамами. Демант также был первым исследователем, обнаружившим, что саамские матери искусственно деформируют головы своих младенцев.

Осенью 1908 года Демант провела 6-8 недель с Юханом Тури в горной хижине, где она помогала ему с его «Книгой лапландцев» (Muitalus sámiid birra). Тетради, в которых Тури написал свою книгу на саамском языке, она взяла с собой в Данию. Затем она переписала текст, перевела его на датский язык и привела в порядок. Ей в этом помогали Андерс Педерсен и Вильгельм Томсен. Книга финансировалась шведским владельцем шахтой Яльмаром Лундбомом. «Книга Юхана Тури о Лапландии» (Bogen om lapperne) была опубликована в 1910 году в двуязычном саамско-датском издании, а в 1931 году — в издании на английском языке.

Демант совершила ещё одну этнографическую поездку в Швецию в 1910 году, где она жила в Глене вместе с южносаамсской парой Мартой и Нильсом Нильссонами. В 1913 году она опубликовала книгу «С лапландцами в высоких горах» (Med lapperne i højfjeldet), в которой рассказала о саамских обычаях. Она была основана на опыте её однолетних кочевых путешествий в 1907—1908 годах.

Демант Хатт рисовала всю свою жизнь и выставляла свои работы на художественных выставках. Она написала ещё несколько работ о саамах и выпустила серию картин, посвящённых Лапландии. Коллекция её произведений хранится в стокгольмском Музее северных стран. Другие картины Демант находятся в Музее искусств Скиве. Значительная часть коллекции саамской одежды в отделе этнографии Национального музея Дании была собрана ею в период 1915—1924 годов.

В 1915 году она была удостоена медали Барнарда, а в 1940 году — медали Артура Хазелиуса в Стокгольме за свои саамские исследования. Демант была также членом Географического общества Финляндии.

Личная жизнь 
У Демант были близкие отношения и дружба со шведским геологом и химиком Яльмаром Лундбомом, с которым она познакомилась в Юккасъярви в 1907 году. Её друзьями-художниками были Кристина Сване и Ольга Лау, с которыми она училась в Королевской академии художеств.

В сентябре 1911 года она вышла замуж за Оге Гудмунда Хатта,, профессора культурной географии Копенгагенского университета.

Эмили Демант Хатт написала свою автобиографию «Весенние потоки» (Med lapperne i højfjeldet) в 1949 году. После её смерти в 1958 году рукопись была передана в Королевскую датскую библиотеку. Она была забыта до 2002 года, когда Юхан Феллоу обнаружил её в архивах. В том же году автобиография была опубликована.

Некоторые работы 
 (1913), Med Lapperne i høfjeldet
 (1918), Die lappländischen Nomaden in Skandinavien
 (1920), Lappish Texts written by Johan Turi and Per Turi. With the cooperation of K. D. Wiklund, edited by Emilie Demant-Hatt
 (1922), Ved Ilden : eventyr og historier fra Lapland

Примечания

Дополнительная литература 
 Kuutma, K. (January 1, 2003). «Collaborative Ethnography Before Its Time: Johan Turi and Emilie Demant Hatt». Scandinavian Studies : Publication of the Society for the Advancement of Scandinavian Study, 75, 2, 165.
 Sjoholm, Barbara. "The Autumn Migration, " excerpt translated from Danish to English from Emilie Demant Hatt’s «With the Lapps in the High Mountains» in Natural Bridge (Fall, 2008) .
 Sjoholm, Barbara. Excerpts translated from Danish to English from Emilie Demant Hatt’s «With the Lapps in the High Mountains» in The Antioch Review (Spring, 2008).
 Sjoholm, Barbara. Excerpts translated from Danish to English from «With the Lapps in the High Mountains» by Emilie Demant Hatt in Two Lines XIV (Winter, 2007).
 Sjoholm, Barbara. (Fall 2010). «How Muittalus Samid Birra was Created» in Scandinavian Studies: Publication of the Society for the Advancement of Scandinavian Study, 82, 3, 313.
 Sjoholm, Barbara. (Fall 2012). «Remapping the Tourist Road» in Harvard Review 42.

Родившиеся в 1873 году
Умершие в 1958 году
Этнографы Дании
Выпускники Датской королевской академии изящных искусств
Художницы Дании
Художницы XX века
Художницы XIX века
Фольклористы Дании